Il ragazzo del risciò () – romanzo di Lao She pubblicato dapprima a puntate su una rivista letteraria a partire dal gennaio 1937
 Il ragazzo del risciò (骆驼祥子) – film cinese del 1982 diretto da Ling Zifeng tratto dal romanzo di Lao She
 Il ragazzo del risciò (骆驼祥子) – opera lirica in due atti di Guo Wenjing su libretto di Xu Ying, eseguita in prima mondiale a Pechino il 25 giugno 2014, ispirata al romanzo di Lao She